Ми́лован Я́кшич (; 21 сентября 1909, Колашин, Княжество Черногория — 25 декабря 1953, Александрия, Египет) — югославский черногорский футболист, вратарь, участник чемпионата мира 1930 года. За великолепную игру на турнире получил широкую известность и прозвище «El Gran Milovan» (Великий Милован).

Карьера

Клубная 
Милован Якшич провёл большую часть своей карьеры в белградском клубе «БАСК». В сезоне 1934—1935 гг. он несколько месяцев играл за пражскую «Славию», а заканчивал карьеру в клубе «Любляна».

В сборной 
За сборную Якшич сыграл 9 матчей, дебютировав 13 апреля 1930 в товарищеском матче против сборной Болгарии в Белграде (югославы одержали победу — 6:1) и закончив выступления за сборную товарищеским матчем со сборной Чехословакии в Праге в сентябре 1934. В промежутке между этими играми он принял участие в первом чемпионате мира по футболу, дойдя с командой до полуфинала. На этом турнире Якшич проявил себя как высококлассный голкипер с хорошей реакцией и прыгучестью. Уверенная и надёжная игра Якшича, во многом обеспечившая югославам победу в первой игре над бразильцами и выход в полуфинал, была высоко оценена уругвайскими зрителями, от которых он получил прозвище «El Gran Milovan» (Великий Милован).

Итого: 9 матчей / 21 пропущенный гол; 4 победы, 1 ничья, 4 поражения.

После завершения футбольной карьеры Якшич не ушёл из спорта. Сначала он стал президентом федерации футбольных тренеров Югославии (в период с 1950 по 1953 гг.), а позже — техническим директором «Црвены Звезды».

В 1953 году во время поездки в Александрию Якшич внезапно скончался от сердечного приступа.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на reprezentacija.rs 
 Профиль на worldfootball.net
 Профиль на сайте Ceroacero

Футболисты Югославии
Игроки сборной Югославии по футболу
Умершие от инфаркта миокарда
Игроки ФК БАСК
Игроки ФК «Славия» Прага
Игроки ФК «Любляна»